Матт () — фамилия, распространённая в германоязычных странах (Австрия, Германия, Швейцария).

Известные носители 
 Матт, Альфред (род. 1948) — австрийский горнолыжник, призёр Олимпийских игр
 Матт, Андреас (род. 1982) — австрийский фристайлист, чемпион мира и призёр Олимпийских игр, брат Марио и Михаэля Маттов
 Матт, Михаэль (род. 1993) — австрийский горнолыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира, брат Андреаса и Марио
 Матт, Марио (род. 1979) — австрийский горнолыжник, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира, брат Андреаса и Михаэля
 Матт, Рудольф (1909—1993) — австрийский горнолыжник, чемпион мира 1936 года

См. также 
 Матт Бианко — британская поп-группа
 Матт (Гларус) — коммуна в Швейцарии
 Мэттью
 Матвей
 Белый матт — промежуточный продукт в пирометаллургии меди (сульфид меди с примесями)